Tennstedt steht für:
 Bad Tennstedt, eine Kurstadt in Thüringen

Tennstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelia-Angelika Kampmann-Tennstedt (* 1945), deutsche Kostümbildnerin
 Florian Tennstedt (* 1943), deutscher Sozialwissenschaftler
 Joachim Tennstedt (* 1950), deutscher Schauspieler
 Julian Tennstedt (* 1992), deutscher Synchronsprecher
 Klaus Tennstedt (1926–1998), deutscher Dirigent

Siehe auch:
 Dennstedt